Осамдесет шесто фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1987/88. године.

Преглед 
У првенству је учествовало 16 клубова. Шампион првенства је био ФК Хонвед испред екипа ФК Татабања и ФК Ујпешта. Из лиге су испали ФК Дебрецин ВСЦ и ФК Капошвар Ракоци.

Просек посећености је био 7 956 гледалаца по утакмици. Највећу посету су имали ФК Ференцварош, ФК Ђер ЕТО и ФК Хонвед.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Посета 

Просек посете у овом првенству је био 7 956 гледалаца.

Признања

Референце

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 
 Статистика сезона 1987-1999

1987/88.
Сезона 1987/88. у мађарском фудбалу